Erich Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Erich Behrendt (Maler) (1899–1983), deutscher Maler und Grafiker
 Erich Behrendt (Politiker) (1904–1941), deutscher Politiker (NSDAP)
 Erich Behrendt (Soziologe) (* 1957), deutscher Soziologe und Hochschullehrer